Černčice est un toponyme qui peut désigner :

Černčice, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Černčice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie